Restionaceae — це родина квіткових рослин, що походять із Південної півкулі; вони коливаються від кількох сантиметрів до 3 метрів у висоту. Відповідно до APG IV (2016): ця родина тепер включає колишні родини Anarthriaceae, Centrolepidaceae та Lyginiaceae, і як такі включають 51 рід із 572 відомими видами. На підставі доказів викопного пилку, Restionaceae, ймовірно, виникли понад 65 мільйонів років тому в пізньому крейдяному періоді, коли південні континенти ще були частиною Гондвани.

Роди

Примітки 

Родини рослин
Тонконогоцвіті